É um nome comum que pode se referir à uma série de espécies de aves, sendo mais comumente associado aos beija-flores dos gêneros Glaucis e Threnetes, mas também utilizado no gênero Polioptila.

 Balança-rabo-bronzeado, Glaucis aeneus
 Balança-rabo-canela, Glaucis dohrnii
 Balança-rabo-de-bico-torto, Glaucis hirsutus
 Balança-rabo-de-chapéu-preto, Polioptila plumbea
 Balança-rabo-de-banda-caudal, Threnetes ruckeri
 Balança-rabo-escuro, Threnetes niger

Desambiguação
Desambiguações de espécies
Desambiguações de animais